Le championnat du monde de snooker 1953 a lieu au Houldsworth Hall de Manchester en Angleterre.

Tableau final

Qualifications

Notes et références

Article connexe 

 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1953
Snooker
Snooker 1953
Snooker